Archangelica decurrens är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Archangelica decurrens ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
decurrens